Влади́мир Алексе́евич Миня́ев (30 мая 1921, Луга — 25 марта 2008, Санкт-Петербург) — врач, доктор медицинских наук, профессор; заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Биография 
.

В августе 1966 года по 1988 год — ректором 1-го ЛМИ; . За время его руководства институтом были построены новые здания ряда клиник, спортивно-оздоровительный комплекс с 7 спортзалами и бассейном, новые студенческие общежития. Является автором Генерального плана развития 1 ЛМИ на , которым университет пользуется до сих пор.

Семья 
Жена — Нина Тихоновна Миняева (1926—2007), акушер-гинеколог;
 две дочери;
 две внучки.

Награды 
 орден Красной Звезды
 медаль «За отвагу»
 орден Отечественной войны 1 степени
 два ордена Ленина
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени
 медали.

Память 
30 мая 2011 года на корпусе № 5 СПбГМУ им. И. П. Павлова открыта мемориальная доска В. А. Миняеву.

Примечания

Ссылки 
 

Медики Великой Отечественной войны
Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского медицинского университета
Ректоры вузов Санкт-Петербурга
Хирурги по алфавиту
Хирурги СССР
Руководители Санкт-Петербургского медицинского университета